Obadja (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
 Obadja (profeet), naamgever van het Bijbelboek Obadja